Маседу-ди-Кавалейруш (; []) — город и муниципалитет в Португалии, входит в округ Браганса. По старому административному делению входил в провинцию Траз-уж-Монтиш и Алту-Дору. Входит в экономико-статистический субрегион Алту-Траз-уш-Монтеш, который входит в Северный регион. Численность населения — 6 тыс. жителей (город), 18,4 тыс. жителей (муниципалитет). Занимает площадь 699,27 км².

Покровителем города считается Апостол Пётр.
Праздник города — 29 июня.

Расположение 
Город расположен в 35 км на юго-запад от адм. центра округа города Браганса.

Муниципалитет граничит:
 на севере — с муниципалитетом Виньяйш
 на северо-востоке — с муниципалитетом Браганса
 на востоке — с муниципалитетом Вимиозу
 на юге — с муниципалитетом Могадору, Алфандега-да-Фе
 на юго-западе — с муниципалитетом Вила-Флор
 на западе — с муниципалитетом Мирандела

История 
Город основан в 1853 году.

Демография

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Ала
 Амендоейра
 Аркаш
 Багейше
 Борнеш
 Бурга
 Каррапаташ
 Каштеланш
 Шасин
 Кортисуш
 Коружаш
 Эдрозу
 Эшпаданеду
 Феррейра
 Грижо
 Лагоа
 Ламалонга
 Ламаш
 Ломбу
 Маседу-де-Кавалейруш
 Морайш
 Мурсош
 Олмуш
 Переду
 Поденсе
 Салселаш
 Санта-Комба-де-Россаш
 Санта-Комбинья
 Сезулфе
 Сотелу-Моришку
 Тальяш
 Тальиньяш
 Вале-Бенфейту
 Вале-да-Порка
 Вале-де-Прадуш
 Вилар-ду-Монте
 Виларинью-де-Агрошан
 Виларинью-ду-Монте
 Виньяш

См. также 
 Браганса (округ)
 Муниципалитеты округа Браганса
 Районы округа Браганса

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты округа Браганса
Города Португалии